Елмарс Плявіньш — головний капелан Об'єднаного штабу церков Національних збройних сил Латвійської Республіки; кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Мартіньш Плявіньш (* 1985) — латвійський пляжний волейболіст, олімпійський медаліст.

Примітки 

Латиські прізвища